Cornelis Albert de Brauw (1809-1862), generaal-majoor, commandant van het Indische leger
Cornelis Albert de Brauw (1855-1905), kapitein-ter-zee